Youthful Folly – film del 1920 diretto da Alan Crosland
 Youthful Folly – film del 1934 diretto da Miles Mander